Uno showboat o show boat è un battello che veniva usato come teatro galleggiante. Il termine può anche fare riferimento a:

Cinema 
 Mississipi (Show Boat) – film del 1929 diretto da Harry A. Pollard
 La canzone di Magnolia (Show Boat) – film del 1936 diretto da James Whale
 Show Boat – film del 1951 diretto da George Sidney

Letteratura 
 Show Boat – romanzo di Edna Ferber del 1926

Musica 
 Showboat – album di Kenny Dorham del 1961

Teatro 
 Show Boat – musical del 1927 composto da Jerome Kern